Blarney bezeichnet:
 Blarney (County Cork), Dorf in Irland
 Blarney (Film), irischer Film von Marcel De Sano aus dem Jahr 1926
 (2320) Blarney, Asteroid
 BLARNEY, ein Überwachungsprogramm der NSA 

Siehe auch:
 Blarney Castle, Burg in Blarney, Irland